Пульниково — название населённых пунктов в России:

 Пульниково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Пульниково — село в Пышминском районе Свердловской области.
 Пульниково — посёлок в Талицком районе Свердловской области, упразднён в 2020 г.